Gribov steht für:

 Gribov (Ort), Ort im Okres Stropkov, Slowakei

Personen:
 Wladimir Naumowitsch Gribow, manchmal auch Gribov geschrieben, russischer Physiker